

Périodiques 
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
 
 The Week est une revue littéraire canadienne
 The Week est un magazine hebdomadaire britannique
 The Week est un magazine hebdomadaire indien, publié par le groupe keralais Malayala Manorama
 The Week New est un journal gratuit hebdomadaire suisse
 The Week in Chess est une lettre d'information hebdomadaire britannique sur le jeu d'échecs

Cinéma 
 The Week est un film américain réalisé par Jon Gunn et John W. Mann